Greguss Pál (1889–1984) Kossuth-díjas botanikus
Greguss Pál (1921–2003) Jedlik Ányos-díjas biofizikus